Jane Austen book club (The Jane Austen Book Club) – romanzo di Karen Joy Fowler del 2004
 Il club di Jane Austen (The Jane Austen Book Club) – film del 2007 diretto da Robin Swicord